Daniel Bueno (cantor)
 Daniel Bueno (ilustrador)
 Daniel Bueno (modelo)